El Cercado kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Cercado (kommun), San Juan, 
 El Cercado (ort), San Juan,